

Cinema 
La portatrice di pane, film diretto da Romolo Bacchini (1911)
La portatrice di pane, film diretto da Enrico Vidali (1916)
La portatrice di pane (La portreuse de pain), film diretto da René Le Somptier (1923)
La portatrice di pane (La Porteuse de pain) – film del 1934 diretto da René Sti
La portatrice di pane (La porteuse de pain), film diretto da Maurice Cloche (1950)
La portatrice di pane (La porteuse de pain), film diretto da Maurice Cloche (1963)

Letteratura 
La portatrice di pane (La Porteuse de pain) – romanzo di Xavier de Montépin del 1884

Pagine correlate 
La Porteuse de pain